Dies ist eine Liste der Lieder des rumänisch-deutschen Schlager- / Rock-Musikers Peter Maffay. Sie enthält alle regulären Studio- und Liveaufnahmen. Zusätzlich sind auch die Songs mit dabei, die er für andere Künstler komponiert oder produziert hat. Außerdem sind die Songs mit dabei, in denen er als Musiker tätig war.

Peter Maffay als Gastmusiker

Peter Maffay als Songwriter

Peter Maffay als Schauspieler

Weblinks 
 
 
 

Maffay, Peter
Peter Maffay